Кубок КОСАФА 2017 года () − 17-й розыгрыш Кубка КОСАФА, чемпионата Южной Африки по футболу. Матчи прошли в Северо-Западной провинции Южно-Африканской Республики с 25 июня по 9 июля.

Участники и регламент 
Вначале 8 команд с наиболее низким рейтингом ФИФА должны были участвовать в групповом турнире:
 
 
 
 
 
 
 
  (приглашена)
Они были разделены на две группы. Победители обеих групп выходили в четвертьфинал.

Ещё 6 сборных были допущены непосредственно в четвертьфинальную стадию:
 
 
 
 
 
 
4 команды, проигравшие в четвертьфинальных матчах, проводили между собой утешительные полуфиналы и финал, разыгрывая 5-8 места.

Стадионы

Групповой этап

Группа А

Группа В

Раунд плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбол в Африке в 2017 году
Кубок КОСАФА
Международные соревнования по футболу в ЮАР
Спорт в ЮАР в 2017 году
Июнь 2017 года
Июль 2017 года